Чемпионат мира по стрельбе из лука 1953 — 16-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Осло, (Норвегия) в июле 1953 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Норвегии в 1953 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Международные спортивные соревнования в Осло